Высшая лига  — второй дивизион в структуре российского мини-футбола. В сезоне 2006—2007 победу в нём одержал саратовский клуб «Саратов».

Участники чемпионата 
 Заря (Якутск)
 Звезда-Истлэнд (Иркутск)
 Каспий (Махачкала)
 Норильский никель-2 (Норильск)
 НЦВСМ (Новосибирск)
 Олимп (Волгоград)
 Прогресс (Глазов)
 Саратов (Саратов)
 Сибирь (Нефтеюганск)
 Синтур (Челябинск)
 Стаф-Альянс (Санкт-Петербург)
 СОКЛ-Тималь (Уфа)
 Факел (Сургут)

Результаты

Регулярный чемпионат 

Бомбардиры:
 Дмитрий Иванов - 22
 Иван Ильницкий - 16
 Евгений Власовец - 15
 Анатолий Перемитин - 15

Плей-офф (два матча) 
В случае, если команды обменялись победами, во втором матче назначалось дополнительное время.

1/4 финала

1/2 финала

За 3-е место

Финал

Повышение в классе 
Петербургский «Стаф-Альянс» и уфимский «СОКЛ-Тималь» начали следующий сезон в Суперлиге под названиями «Динамо» и «Динамо-Тималь» соответственно. «Саратов» от повышения в классе отказался.

См. также 
 Чемпионат России по мини-футболу 2006-2007

Примечания 

Соревнования по мини-футболу в России